Letzte Liebe steht für folgende Filmtitel:

 Letzte Liebe (1919), einen deutschen Stummfilm von Hubert Moest
 Letzte Liebe (1935), einen österreichischen Spielfilm von Fritz Schulz
 Letzte Liebe (1948), einen französischen Spielfilm von Jean Stelli
 Letzte Liebe (1979), einen deutschen Spielfilm von Ingemo Engström
 Letzte Liebe (1991), einen deutschen Spielfilm von Richard Engel